István Barta (1895-1948), een Hongaars waterpolospeler
 Lajos Barta (1899-1986), een Hongaarse beeldhouwer
 Jan Bárta (1984), een Tsjechisch wielrenner